

Топоніми 

Села:
 Добровляни — Івано-Франківська область, Калуський район
 Добровляни — Івано-Франківська область, Тисменицький район

Мистецтво 
 «Добровляни» — хор із села Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області

Див. також 
 Добрівляни